Хабилькин — царь гутиев, правил приблизительно в 2140 — 2137 годах до н. э.

Его имя семитское и в переводе означает «Жаль первого сына». Такое имя родители давали сыну, когда первенец их умирал.

Правил Хабилькин 3 года.

Литература 
 
 
 Ниппурский царский список

Династия гутиев
Персоналии по алфавиту
Правители Азии XXII века до н. э.